E500 ima više značenja.

 Natrijum karbonat, prehrambeni aditiv
 -{Eclipse 500}-, tip aviona